Charles Hardinge ist der Name folgender Personen:

 Charles Hardinge, 2. Viscount Hardinge (1822–1894), britischer Politiker
 Charles Hardinge, 1. Baron Hardinge of Penshurst (1858–1944), britischer Diplomat und Politiker, Vizekönig von Indien